Сезон 2018 года станет для «Аризоны Даймондбэкс» двадцать первым в Главной лиге бейсбола и в истории клуба. Команда выступает в Западном дивизионе Национальной лиги.

Домашние матчи «Даймондбэкс» пройдут на стадионе «Чейз-филд» в Финиксе, Аризона. Главным тренером команды является , генеральным менеджером — Майк Хэйзен.

Первую игру в регулярном чемпионате команда проведёт 29 марта против «Колорадо Рокиз», завершит 30 сентября игрой с «Сан-Диего Падрес».

Межсезонье

Изменения в составе команды

Результаты матчей

Регулярный чемпионат

Положение команд 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; GB = Отставание от лидера; Дома = Победы/поражения дома; Выезд = Победы/поражения на выезде

 По состоянию на 27 апреля 2018 года

Результаты матчей

Состав команды

Фарм-клубы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 

Сезоны Аризона Даймондбэкс
МЛБ в сезоне 2018